Мајолка Шукље (Љубљана, 29. август 1929 — 4. август 1997) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1977. || То со гади  || Путница у аутобусу
|-
| 1979. || Драга моја Иза  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1985. || Одбојник || Фанци
|-
| 1985. || Наш човек || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || До краја и даље || /
|-
| 1991. || Бабица гре на југ || Сара Б - Бака
|-
| 1999. || Срећан број  (кратки филм)|| /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 1997.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани